Ingobert – biskup Seo de Urgel w latach 893-900  
 Ingbert – imię męskie